Pieter de Vlaming van Oudshoorn (-1628), was in het eerste kwart van de 17e eeuw 4x burgemeester van Amsterdam  
Dirck de Vlaming van Oudshoorn (1573-1643), was in het tweede kwart van de 17e eeuw 5x burgemeester van Amsterdam  
Cornelis de Vlaming van Oudtshoorn (1613-1688), was in het derde kwart van de 17e eeuw 10x burgemeester van Amsterdam